Hotmail foi um serviço de correio eletrônico gratuito da Microsoft, baseado em acesso pela web. O Hotmail foi o primeiro serviço de webmail da internet, tendo sido substituído pelo Outlook.com Em 2008, o serviço contava com cerca de 200 milhões de usuários em todo o mundo, e era é um dos serviços de e-mail mais famosos e utilizados com cerca de 360 milhões de usuários em todo o mundo sendo 47 milhões no Brasil.

História 
O Hotmail foi criado por Sabeer Bhatia e Jack Smith. Foi lançado a 4 de Julho de 1996.

O nome "Hotmail" foi escolhido entre várias possibilidades terminadas em -mail dado que incluia as letras HTML. Inicialmente a capacidade de armazenamento era limitada a 2 MB. O projecto foi suportado pela firma de Capital de risco Draper Fisher Jurvetson.

Em Dezembro de 1997 contava com mais de 8,5 milhões de subscritores.

Aquisição pela Microsoft 
O Hotmail foi vendido à Microsoft por 400 milhões de dólares em Dezembro de 1997 e juntou-se ao conjunto de serviços MSN.

Ligações externas 
 
 
 

Correio eletrônico
Webmail
Windows Live
Web 2.0
Subsidiárias da Microsoft